Motamorak () steht für:
 ein Fluss in Osttimor, siehe Leometik
 eine Siedlung in Osttimor, siehe Batugade